Dans le manga Saint Seiya, les  sont des guerriers, hiérarchiquement placés entre les Chevaliers d'Or et les Chevaliers de Bronze.

Présentation 
Les Chevaliers d’Argent sont supposés être au nombre de 24. Plusieurs sont chargés de l’entrainement et de la formation de Chevaliers de Bronze potentiels. Ils sont généralement envoyés en mission en groupe ou accompagnés de leurs disciples sur ordre du Grand Pope ; cependant au moins six d’entre eux, Albiore de Céphée (dans l'anime uniquement), Orphée de la Lyre, Suikyo de la Coupe, Hakurei de l’Autel (frère du Grand Pope Sage), 
Rigel d'Orion et Le Chevalier Cristal  (dans l'anime uniquement), ont la réputation d’être du même niveau que les Chevaliers d’Or. Le décompte des personnages portant ces armures est rendu difficile par l’ajout de personnages inventés pour l’anime.

S’ils ont généralement mauvaise réputation auprès des fans de la série, ils ne sont pour la plupart pas fondamentalement méchants ou mauvais et ne font qu’exécuter les ordres du Sanctuaire (ordres supposés émaner d’Athéna via le Grand Pope).

Quant à la relative facilité avec laquelle ils sont littéralement exterminés par les Chevaliers de Bronze, il ne faut pas oublier non plus que les cinq héros de l’histoire sont des êtres d’exception et qu’ils ont la vraie Athéna de leur côté. Comme l’indique le Grand Pope, . 

On peut remarquer que pour faire 24 chevaliers dans la période du Sanctuaire et Hadès (Marine, Shina, les 18 affrontés par Seiyar et ses amis, Albior et Orphée), il faut compter Phaéton, car tout porte à croire qu'il ait le niveau d'un Chevalier d'Argent du fait qu'il affronte quelques instants Shina à la fin du sanctuaire, bien que sa constellation ne soit pas révélée.

et  (Saint Seiya: The Lost Canvas)

et  (Saint Seiya: The Lost Canvas)

(Saint Seiya: The Lost Canvas)

(Saint Seiya: Next Dimension) 

Chevaliers morts apparaissant sur les tombes du Sanctuaire :
 Georg
 Otto
 Johann
 Fiderio
 Juan

(Saint Seiya: Épisode G)

(Saint Seiya)

(Gigantomachia)

(Saint Seiya: Saintia Shô) 

Chevaliers morts apparaissant sur les tombes du Sanctuaire :
 Basile
 Hugo
 Flavio
 Sven
 Trevor

(Saint Seiya Omega)

(inconnu) (Saint Seiya: The Lost Canvas - Chronicles)

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Chevalier d'Or
 Chevalier de Bronze

Chevalier de fiction

pt:Anexo:Lista de Cavaleiros de Atena#Cavaleiros de Prata